Fate peut faire référence à :
Fate, une ville située dans le comté de Rockwall, dans le Texas, aux États-Unis ;
Fate, un magazine publié aux États-Unis, consacré aux phénomènes paranormaux ;
Doctor Fate, un personnage de DC Comics ;
Fates, le premier album du guitariste québécois Erik Mongrain ;
FATE est un système de jeu de rôle générique, édité pour la première fois en 2003 ;
Fate est un hack 'n' slash publié en 2005 ;
Fate, un film réalisé par Lois Weber en 1911 ;
Fate, un film réalisé par D. W. Griffith en 1913 ;
Fate, un film réalisé par Stuart Paul en 1990 ;
Fate, un film réalisé par Ace Cruz en 2003 ;
La licence japonaise Fate/ est un ensemble de jeux vidéo, de light novels, de manga et d’anime découlant du succès du visual novel Fate/stay night de TYPE-MOON.